У наведеній таблиці показаний медальний залік 18-х зимових Олімпійських ігор, які пройшли у місті Нагано (Японія) з 7 лютого по 22 лютого 1998.

Посилання  
Міжнародний олімпійський комітет — Нагано 1998 — Медальний залік 

Зимові Олімпійські ігри 1998
1998